Federico Ruiz puede referirse a:
 Federico Ruiz (1837-1868), pintor y dibujante español.
 Federico Ruiz (n. 1989), futbolista argentino.
 Federico Ruiz (n. 1948), compositor venezolano.
 Federico Ruiz Brito, político uruguayo.